San Karlo ima više značenja:
 San Karlo (Alesandrija)
 San Karlo (Asti)
 San Karlo (Breša)
 San Karlo (Kazerta)
 San Karlo (Kremona)
 San Karlo (Ferara)
 San Karlo (Firenca)
 San Karlo (Đenova)
 San Karlo (La Specija)
 San Karlo (Leko)
 San Karlo (Livorno)
 San Karlo (Mesina)
 San Karlo (Novara)
 San Karlo (Padova)
 San Karlo (Palermo)
 San Karlo (Peruđa)
 San Karlo (Ređo Emilija)
 San Karlo (Sondrio)
 San Karlo (Terni)
 Vanzone con San Carlo